Indigo — девятый студийный альбом Криса Брауна вышедший 28 июня 2019 года на лейбле RCA Records в виде двух дисков на 120 минут записи. Альбом дебютировал на первом месте в хит-параде США и вошёл в десятку лучших в Австралии, Канаде и Великобритании.

Отзывы 
Альбом получил смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: HipHopDX , AllMusic, Slant Magazine.

Коммерческий успех 
В США Indigo дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 108,000 единиц, включая 28,000 чистых продаж альбома, став третьим чарттоппером певца. Альбом также аккумулировал 97,95 млн on-demand аудио-стримов в США за трек-лист из 32 песен.

Список композиций 
По данным Tidal.

CD бонус трек

Замечания

  сопродюсер
  дополнительный продюсер
  неуказанный coпродюсер
  неуказанный дополнительный продюсер

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Криса Брауна
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные D. A. Doman
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом